Sampolo kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sampolo, departementet  Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Sampolo, Ferrara, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 

Robotskapade Italienförgreningar